

Wydarzenia 

 najazd władcy Persji Dariusza na Europę Południowo-Wschodnią, klęska w walce ze Scytami